Naoki Maeda kan henvise til:

 Naoki Maeda (fodboldspiller, født 1994) - japansk fodboldspiller født i 1994
 Naoki Maeda (fodboldspiller, født 1996) - japansk fodboldspiller født i 1996